Бороді́́й — українське прізвище.

Персоналії 
Василь Бородій (1963*)  - національний публічний діяч, суддя Верховного Суду.
 Олег Бородій (* 1955) — радянський діяч, секретар Тернопільського обласного комітету КПУ, доктор економічних наук.
 Олексій Бородій (1902—1943) — один із організаторів партійного підпілля, секретар Житомирського підпільного обкому КП(б)У.

Див. також 
 Бородай
Українські прізвища